Todd Woodbridge e Mark Woodforde hanno battuto in finale Alex O'Brien e Sandon Stolle 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (terzo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (Campioni)
 Evgenij Kafel'nikov /  Andrej Ol'chovskij (secondo turno)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (semifinali)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Byron Black /  Jonathan Stark (quarti di finale)
 Jared Palmer /  Richey Reneberg (primo turno)
 Cyril Suk /  Daniel Vacek (secondo turno)

 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (primo turno)
 Rick Leach /  Scott Melville (quarti di finale)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (primo turno)
 Petr Korda /  Nicklas Kulti (terzo turno)
 Trevor Kronemann /  David Macpherson (secondo turno)
 Lan Bale /  John-Laffnie de Jager (primo turno)
 Alex O'Brien /  Sandon Stolle (finale)
 Mark Philippoussis /  Patrick Rafter (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1995